Las siglas HRT pueden hacer referencia a:
Hrvatska radiotelevizija, ente público croata de radio y televisión.
HRT Formula 1 Team, escudería española del campeonato de Fórmula 1.